Warning – gruppo tedesco di musica elettronica
 Warning – gruppo doom metal inglese
 Warning – gruppo heavy metal francese
 Warning – album dell'omonimo gruppo francese
 Warning – album degli Antigama
 Warning – album dei Green Day
 Warning – singolo dei Green Day estratto dall'omonimo album
 Warning – singolo degli Incubus
 Warning – singolo degli SS501
 Warning – brano musicale di Notorious B.I.G. contenuto nell'album Ready to Die
 Warning – EP di Sunmi del 2018

Pagine correlate 
 The Warning